Гаагская конференция — международная финансово-экономическая конференция в Гааге (Нидерланды), состоявшаяся 15 июня — 19 июля 1922 года по решению Генуэзской конференции 1922 года.

В работе Гаагской конференции участвовали представители государств — участников Генуэзской конференции, кроме Германии. Советскую делегацию возглавлял М. М. Литвинов. В отличие от Генуэзской конференции, основными делегатами капиталистических государств на Гаагской конференции были главным образом представители деловых кругов (например, от Великобритании — министр по делам внешней торговли Ллойд-Грим и бывший директор правления Русско-Азиатского банка, бывший владелец Кыштымских и Ленских рудников Л. Уркварт; от Франции — директор Бюро защиты частной собственности французских граждан в России Альфан). Гаагская конференция должна была обсудить претензии капиталистических стран к Советскому государству, связанные с национализацией собственности иностранных капиталистов и аннулированием долгов царского и Временного правительств, и вопрос о кредитах Советской России. Представители капиталистических стран, отвергнув все предложения советской делегации, направленные к международному сотрудничеству, отказались обсудить на Гаагской конференции вопрос о кредитах; они настаивали на возвращении национализированного имущества его бывшим владельцам. Эти требования советская делегация решительно отклонила. Гаагская конференция не приняла по существу никаких решений.

Источники 

Международные конференции 1922 года
Международные конференции в Нидерландах
1922 год в Нидерландах
История Гааги
Внешнеэкономическая политика России